Уайт-Эрт ():

Топоним

Миннесота 
 Уайт-Эрт — тауншип в округе Бекер, Миннесота, США.
 Уайт-Эрт — индейская резервация народа оджибве в штате Миннесота, США.
 Уайт-Эрт — статистически обособленная местность в округе Бекер, Миннесота, США.
 Уайт-Эрт — река в штате Миннесота, США.

Северная Дакота 
 Уайт-Эрт — город в округе Маунтрейл, Северная Дакота, США.
 Уайт-Эрт — река в штате Северная Дакота, США.